Divizia A (1946/1947) – 30. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu z sezonu 1940/1941 nie obroniła drużyna Unirea Tricolor Bukareszt. Nowym mistrzem Rumunii został zespół ITA Arad. Tytuł króla strzelców zdobył Ladislau Bonyhádi, który w barwach klubu ITA Arad strzelił 26 goli. 

Były to pierwsze rozgrywki Divizii A w Rumunii po II wojnie światowej

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1946 w Rumunii
1947 w Rumunii